Конгресс-холл:

 Конгресс-холл — название концертного зала «Астана» в 1998—2016 годах.
 Конгресс-холл (Уфа) — достопримечательность Уфы в её центре.
 Конгресс-холл (Челябинск) — строящийся небоскрёб в центральной части Челябинска.
 Паттайский выставочный зал и конгресс-холл — многофункциональный комплекс для проведения массовых мероприятий (Паттайя, Таиланд).